Андрій Володимирович — ім'я низки руських та литовських князів:
 Андрій Володимирович Добрий (11 липня 1102 — 22 січня 1142) — князь волинський (1119—1135), переяславський (1135—1142), молодший син Володимира Мономаха.
 Андрій Володимирович — князь углицкий (1249—1261).
 Андрій Володимирович (Старший) — старший син Володимира Андрійовича Хороброго. Помер малим.
 Андрій Володимирович Серпуховський (1380-і — 1426) — князь Серпуховський, Радонежський і Боровський, молодший син Володимира Андрійовича Хороброго.
 Андрій Володимирович — литовський князь з династії Гедиміновичів, син київського князя Володимира Ольгердовича.
 Андрій Володимирович (великий князь) (1879—1956) — великий князь, син Володимира Олександровича.